dźwięk, mowa, śpiew wydawany przez istoty żyjące (zobacz: głos ludzki, ptasi śpiew, język delfinów)
 partia instrumentu lub śpiewaka w utworze muzycznym
 jedna z niezależnych warstw melodycznych i rytmicznych utworu polifonicznego
 grupa piszczałek w organach o podobnej konstrukcji i barwie brzmienia
 osąd, opinia
 znak umowny, wyrażający opinię w głosowaniu, np. podniesienie ręki, wrzucenie do urny karty lub gałki
 głos doradczy
 bodziec zewnętrzny, oddziałujący na zmysł słuchu
 nakaz wewnętrzny
 Głos – ukraińska partia polityczna

Tytuł wielu gazet, czasopism i audycji
 Głos – pismo założone przez Jana Ludwika Popławskiego, a zamknięte w 1905 roku, pisali tam m.in. Stefan Żeromski i Janusz Korczak
 Głos - lwowski dziennik konserwatywny, założony przez Adama Stanisława Sapiehę i Ludwika Skrzyńskiego w latach 60. XIX w.
 Głos – podziemne czasopismo opozycyjne w czasach PRL (red. Adam Michnik, Antoni Macierewicz)
 Głos – tygodnik katolicko-narodowy (red. Antoni Macierewicz)
 Głos (poprzednio Głos Ludu) – gazeta Polaków w Republice Czeskiej
 Głos Gazeta Powiatowa – dwutygodnik
 Głos Koszaliński – dziennik regionalny
 Głos Pomorza Organ PPS na Pomorze północne, Warmię i Mazury wydawany od 1945 roku w Grudziądzu (red. Jan Weiss)
 Głos Pomorza – dziennik regionalny
 Głos Dziennik Pomorza – dziennik regionalny
 Głos Poranny
 Głos Robotniczy
 Głos Tomaszowa
 Głos – Tygodnik Nowohucki – tygodnik z Nowej Huty
 Głos Słupski – dziennik regionalny
 Głos Szczeciński – dziennik regionalny
 Głos Świdnika
 Głos znad Niemna
 Polska Głos Wielkopolski – dziennik regionalny
 Głos Wybrzeża – dziennik regionalny (1948-2005)

Nazwa radiostacji i audycji radiowych
 Głos Ameryki – radiostacja należąca do rządu Stanów Zjednoczonych
 Radio Głos – katolicka rozgłośnia diecezji pelplińskiej

Tytuły książek
 Głos – tom opowiadań Sabahattina Alego z 1937 r.
 Głos – powieść kryminalna Arnaldura Indriðasona z 2003 r.

Tytuły filmów:
 Głos (fabularny, reż. Janusz Kondratiuk, 1991)